Генера́л-полко́вник — воинское звание высшего офицерского состава в Советской армии и Вооружённых силах Российской Федерации. Ниже этого звания — генерал-лейтенант, a выше — генерал армии, в ВМФ России соответствует воинскому корабельному званию адмирал.

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса» (генерал-полковник запаса) или «в отставке» (генерал-полковник в отставке). 

В структурах «силовых» ведомств (органах) России установлены специальные, не воинские, звания: генерал-полковник таможенной службы, генерал-полковник полиции, генерал-полковник внутренней службы или генерал-полковник юстиции, а также звание генерал-полковник спецсвязи.

История

СССР 
Персональное воинское звание генерал-полковник введено в Красной армии в 1940 году, скорее всего, по немецкому образцу. Однако, в отличие от немецкого Generaloberst, советское (а за ним и российское) звание генерал-полковника не является редким или исключительным. Оно выше звания генерал-лейтенанта, но ниже звания генерала армии.

Во время Великой Отечественной войны это звание было присвоено примерно 150 генералам РККА, ВМФ и НКВД.

Знак различия до 1943 года — четыре звезды в петлицах; после 1943 года — три звезды на погонах.

В период Великой Отечественной войны воинское звание генерал-полковника имели следующие должности:
 командующий войсками фронта, отдельной армии (1941—1944 года)
 главнокомандующий родом войск
 заместитель начальника Генерального штаба 
 заместитель командующего фронтом, начальник штаба фронта, командующий армией (1944—1945) 
 командующий армией, командующий войсками военного округа, округа ПВО, группы войск, начальник главного и центрального управлений министерства обороны (МО), начальник главного управления и начальник управления генерального штаба (ГШ), начальники служб Министерства обороны, командующие и начальники войск, заместители министра обороны, начальники главных управлений министерств, в которых предусмотрена военная служба (1946—1992 гг.).

Российская Федерация 
Звание генерал-полковника сохраняется в современной России и в большинстве постсоветских армий. В некоторых, например, в белорусской, оно является высшим (так как там отсутствуют звания генерала армии или маршала).

В вооружённых силах Российской Федерации и других «силовых» структурах (специальные звания) генерал-полковник обычно является командующим военным округом, а также занимает старшие должности в Министерстве обороны и Генеральном штабе. Соответствующий морской чин — адмирал.

Генерал-полковник юстиции 

Является высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учётную специальность юридического профиля.

Воинское звание генерал-полковника юстиции установлено постановлениями Государственного комитета обороны СССР от 4 февраля 1943 г. № ГОКО-2822 «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому, юридическому и административному составу Красной Армии» (в Красной Армии) и от 14 февраля 1943 г. № 2890 «Об установлении персональных воинских званий для интендантского, медицинского, ветеринарного, административного и юридического состава ВМФ» (в ВМФ СССР).

В Вооружённых Силах Российской Федерации сохранено Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4455-I «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Может быть присвоено лицам, занимающим должности председателя Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации — заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Главного военного прокурора — заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, начальника Главного управления обеспечения деятельности военных судов — заместителя Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (до 2000 г. начальника Управления военных судов Министерства юстиции Российской Федерации — заместителя Министра юстиции Российской Федерации), руководителю Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации — заместителю председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Образцы знаков различий Генерал-полковник в СССР и Российской Федерации (ОФ-8)

Генерал-полковники СССР и Российской Федерации 

Всего в СССР и России вводились следующие воинские звания генерал-полковников:
 генерал-полковник (1940—наст.время)
 генерал-полковник авиации (1940—1993)
 генерал-полковник артиллерии (1940—1984)
 генерал-полковник береговой службы (1940—1952)
 генерал-полковник ветеринарной службы (1943—1971, 1993—1998)
 генерал-полковник войск связи (1940—1984)
 генерал-полковник-инженер (1971—1984)
 генерал-полковник инженерно-авиационной службы (1942—1951)
 генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы (с 1942 по первую половину 1950-х)
 генерал-полковник инженерно-танковой службы (с 1942 по первую половину 1950-х)
 генерал-полковник инженерно-технической службы (1943—1971)
 генерал-полковник инженерных войск (1940—1984)
 генерал-полковник интендантской службы (1940—1984)
 генерал-полковник медицинской службы (с 1943)
 генерал-полковник танковых войск (1940—1984)
 генерал-полковник технических войск (1940—1984)
 генерал-полковник юстиции (с 1943)
 инженер-генерал-полковник (1942—1950-е гг.)

Примечания

См. также 
Воинские звания в армии РФ

Литература 

 
 
 
 
 Авиационная энциклопедия в лицах. — , 2006.
 Диенко А. Разведка и контрразведка в лицах: Энциклопедический словарь российских спецслужб.
 Горбачёв А. Н. 10 000 генералов страны. — , 2007.